Улья́нка — топоним.

 Ульянка — бывшая усадьба на Петергофской дороге под Санкт-Петербургом.
 Ульянка — станция Октябрьской железной дороги.
 Ульянка — исторический район Санкт-Петербурга.
 Ульянка — муниципальный округ № 26 в составе Кировского района Санкт-Петербурга.
  — правый приток Днепра.
 Ульянка — приток Топсы.
 Ульянка — село в Ичалковском районе Мордовии.

См. также 
 Ульяновка